Màiskoie (Primórie), localitat del territori de Primórie, a Rússia
 Màiskoie (Sakhalín), localitat de la província de Sakhalín, a Rússia
 Màiskoie (Crimea), localitat de la república de Crimea, a Rússia
 Màiskoie (Kamtxatka), localitat del territori de Kamtxatka, a Rússia